Scream queen (regina dell'urlo) – termine inglese con cui si identifica un'attrice che lavora a film horror, le cui apparizioni e capacità di recitazione nel genere le danno fama e il cui personaggio svolge un ruolo fondamentale nel film
 Scream Queen Hot Tub Party – film del 1991 diretto da Jim Wynorski e Fred Olen Ray

Pagine correlate
Scream Queens